En Pologne, Zakościele peut faire référence à : 

 dans la voïvodie de Łódź
Zakościele, un village du powiat d'Opoczno,
Zakościele, un village du powiat de Tomaszów Mazowiecki.